Санта-Инес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-дель-Арланса. Занимает площадь 15 км². Население — 149 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса